

Astronomia
 225 Henrietta – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Henrietta – CDP della Contea di Rutherford, Carolina del Nord
 Henrietta – township della Contea di Jackson, Michigan
 Henrietta – città della Contea di Ray, Missouri	
 Henrietta – città della Contea di Monroe, New York
 Henrietta – capoluogo della Contea di Clay, Texas
 Henrietta – città della Contea di Richland, Wisconsin

Musica 
 Henrietta – singolo dei The Fratellis del 2006
 Henrietta – singolo degli Yeasayer del 2012

Onomastica
 Henrietta – nome proprio femminile inglese, variante di Enrichetta

Personaggi 
 Henrietta – personaggio dell'anime e manga Gunslinger Girl
 Henrietta – personaggio di The Railway Series
 Henrietta de Tristain – personaggio dell'anime Zero no Tsukaima

Altro 
 Henrietta Award – premio cinematografico

Pagine correlate
Henriette